Рюфюс
 Нарси (беженец)